Jonas Brothers World Tour 2009 (бел.пр. Джонас Брадърс Световно Турне 2009) е шестото турне на американската поп рок група Jonas Brothers. Започва на 18 май 2009 и приключва на 13 декември 2009. То се провежда на няколко континента и съвпада с излизането на четвъртия албум на братята, Lines, Vines and Trying Times, на 16 юни 2009.

Сцена 
Сцената, използвана на концертите от турнето, представлява 144-футова платформа, разположена в центъра на арената за по-добра видимост и „незабравимо изживяване“ на публиката. Използвани са няколко автоматични видео екрани, многоцветни лазерни ефекти и единствен по рода си воден екран. Освен това, голям кран кръжи над публиката, а две дълги пътеки се врязват в нея като продължение на сцената. Центърът на самата сцена на моменти се превръща в трамплин, а друга част в близост спомага за издигането на роял, когато е необходимо. Няколко платформи позволяват на изпълнителите да се издгинат на няколко метра във въздуха над земята.  По някои качества сцената наподобява тази, използвана за The Circus Starring Britney Spears, турне на Бритни Спиърс.

Подгряващи изпълнители 
Деми Ловато е допълнителен изпълнител за концертите в Европа и Северна Америка.

Британската група Girls Can't Catch подгрява на датите във Великобритания.

Wonder Girls, корейска група, участва в няколко концерта в Северна Америка. На 1 юли 2009 става ясно, че братята и мениджърите им са помолили групата да служи като подгряваща за цялото турне.

Станалата популярна певица Джеси Джеймс гостува на почти цялото турне. Тя е водещ на концертите през юни 2009, откривайки всяко действие и изпълнявайки сингъла си Wanted. Въпреки това певицата на концерта в Портланд, Орегон.

Джордан Спаркс, певица, която участва в много от концертите в Северна Америка и Мексико, не се появява на шоутата в Сан Антонио, Хюстън и Нашвил заради проблеми с гърлото, които повлияли способността и да пее.

Концертът в Швейцария е отменен, тъй като Ник има проблеми със заболяване, обхванало носа и гърлото му. На 8 ноември 2009 той заявява, че здравето му се е стабилизирало.

 Мартина (подгряващ изпълнител, само в Италия)
 Valerius (откриващо изпълнение за Холандия, Белгия, Франция и Ирландия)
 Banda Cine (откриващо изпълнение за Бразилия)
 Лео Гарсия (откриващо изпъление за Аржентина)
 Bocatabù (откриващо изпълнение за Доминиканската Република)
 Marilanne (само Венецуела)
 Маргарита Перез (само Панама)
 Tuxido (само в етап 2 в Северна Америка и Мексико)
 Деми Ловато (Южна Америка, Европа и изненадващ гост в Торонто)
 Everlife (специален гост за Нашвил)
 Honor Society (Северна Америка)
 Джеси Джеймс (определени дати в Северна Америка)
 Джордин Спаркс (Северна Америка и Мексико)
 McFly (изненадващи гости в Лондон)
 Майли Сайръс (изненадващ гост в Далас)
 Wonder Girls (Северна Америка)
 Girls Can't Catch (за втория етап във Великобритания)
 Джакопо Сарно (само Италия)
 Джой Менди (изненадващ гост за Лондон)

Изпълнени песни

Подгряващи и гост изпълнители

Jonas Brothers

Дати

Посещение и печалба

Източници

Вижте също 
 Jonas Brothers Fall 2005 Promo Tour
 Jonas Brothers American Club Tour
 Marvelous Party Tour
 Look Me in the Eyes Tour

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 Джонас Брадърс в MySpace
 Джонас Брадърс във Facebook

Музикални турнета от 2009 година
Турнета на Джонас Брадърс